Оксид палладия — неорганические соединения металла палладия и кислорода:

 Оксид палладия(II) 
 Оксид палладия(III) 
 Оксид палладия(IV)